Вро́нченко — фамилия. Известные носители:

 Вронченко, Михаил Павлович (1802—1855)  — русский поэт-переводчик, военный геодезист и топограф, генерал-майор.
 Вронченко, Фёдор Павлович (1779—1852) — государственный деятель Российской империи. Граф, действительный тайный советник.

См. также 
 «Граф Вронченко» — пароход Балтийского флота, названный в честь Ф. П. Вронченко
 Воронченко, Игорь Александрович (род. 1964) — украинский военачальник